Гебхардт или Гебгардт () — немецкая фамилия. Известные носители:
 
 Гебхардт, Ананиас (род. 1988) — намибийский футболист. 
 Гебгардт, Карл Карлович (1778—1841) — российский генерал-майор.
 Гебхардт, Карл Франц (1897—1948) — личный врач и школьный друг рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС.
  (1844—1906) — немецкий теолог и библеист, профессор в Лейпциге.
 Гебхардт, Роберт (1920—1986) — германский, а затем западногерманский футболист и футбольный тренер.
 Гебхардт, София (урожденная Тер-Рееген; во втором браке Рост; 1813—1887) — российская предпринимательница голландского происхождения, основательница первого зоосада в Петербурге (ныне Ленинградский зоопарк).
 Гебхардт, Штеффен (род. 1981) — немецкий пятиборец.
 Гебхардт, Эдуард фон (1838—1925) — немецкий художник, исторический живописец, педагог, профессор.

См. также 
 Гебхард